Besse puede referirse a: 

 Besse, comuna francesa situada en Cantal.
 Besse, comuna francesa situada en Dordoña.
 Besse, comuna francesa situada en Isère.

ru:Бесс (Besse)